Królewska Góra – wzniesienie na Pogórzu Dynowskim
 Królewska Góra – wzniesienie w Gorcach
 Królewska Góra – dzielnica Konstancina-Jeziorny
 Królewska Góra – nazwa kilku innych wzniesień w Polsce